Cockfield kan syfta på:

 Cockfield, Durham, ort i England, Storbritannien
 Cockfield, Suffolk, ort i England, Storbritannien